Benedek (XV. század) könyvmásoló.
 Benedek (XV. század) plébános.
 Benedek (?-1311) római katolikus püspök